Boetius oder Boëtius ist der Name folgender Personen:

 Boetius von Dacien, schwedischer Philosoph des 13. Jahrhunderts
 Boetius a Bolswert (1580–1633), niederländischer Kupferstecher
 Anselmus de Boodt (latinisiert Boëtius oder Boetius; 1550–1632), belgischer Gelehrter (Chemiker, Arzt, Botaniker und Mineraloge)
 Antje Boetius (* 1967), deutsche Meeresbiologin
 Christian Friedrich Boetius (1706–1782), deutscher Kupferstecher
 Eduard Boëtius (1910–2002), eines der letzten überlebenden Mitglieder der Mannschaft beim Absturz des Zeppelins „Hindenburg“ am 6. Mai 1937
 Henning Boëtius (Pseudonym Uwe Bastiansen; 1939–2022), deutscher Schriftsteller
 Jan Boetius (* 1939), deutscher Versicherungsmanager und Autor
 Jean-Paul Boëtius (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Matthias Boetius († 1625), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor und Chronist
 Sebastian Boetius (1515–1573), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Boethius (Begriffsklärung), dort auch zu Boëthius